Sandia – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 Sandia – miasto w Peru, w regionie Puno
 Sandia – jaskinia w amerykańskim stanie Nowy Meksyk, stanowisko archeologiczne
 Sandia National Laboratories – amerykański instytut badawczy